El nombre Roberto Cantero puede referirse a las siguientes personas:

Roberto Cantero, esgrimidor español;
Roberto Cantero, músico español.